Douglas Jessica Mink (Elgin, Illinois, febrero de 1951) es una desarrolladora de software y archivera estadounidense que trabaja en el Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica. Con el equipo del que formaba parte descubrió los anillos de Urano.

Se graduó en la Escuela de Educación secundaria (High School) de la Comunidad de Dundee en 1969. Obtuvo el grado de S.B. en (1973) y un S.M. en (1974) en Ciencias planetarias por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT).

Mink ha actuado como directora en la Massachusetts Bicycle Coalition. Ha sido la planificadora de la porción que pasa por Massachusetts de la senda urbana East Coast Greenway desde 1991.

A la fecha mayo de 2020 vive en Massachusetts y tiene una hija mayor de nombre Sarah, de 17 años.

Referencias 

Científicas de Estados Unidos
Personas trans de Estados Unidos
Científicos transgénero
Nacidos en Lincoln (Nebraska)